Ги́лбрет () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Гилбрет, Лилиан (1878—1972) — американский учёный, консультант по менеджменту.
 Гилбрет, Уорделл (род. 1954) — американский легкоатлет, спринтер.
 Гилбрет, Фрэнк Банкер (1868—1924) — американский инженер, один из основоположников современной науки об организации труда и управления.